Vinto (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Vinto (plaats), een plaats in deze gemeente